Josimar Dias (Mindelo, 3 de junho de 1986), conhecido por Vozinha, é um futebolista cabo-verdiano que atua como goleiro.

Carreira

Clubes 
Iniciou sua carreira em 2009, no Batuque, onde atuaria até 2011, quando foi contratado pelo Mindelense, jogando uma temporada por esta agremiação.

Desde 2012, Vozinha defende o Progresso, time da Primeira Divisão de Angola. Ele, no entanto, já sinalizou um retorno ao Mindelense em 2013, para a disputa da Liga Insular de São Vicente.

Seleção Nacional 
Vozinha defende a Seleção de Cabo Verde desde 2012, estreando em um amistoso contra Gana.

Com a lesão do titular Fredson "Fock" Tavares, foi escalado para a partida entre os Tubarões Azuis e Camarões, pelos play-off's de classificação para a Copa das Nações Africanas de 2013.

Após a classificação de Cabo Verde para o torneio, Vozinha foi considerado "herói nacional" em seu país, e tal reconhecimento fez com que setornasse novo titular do gol dos Tubarões Azuis, desbancando seu antecessor Fock.

Ligações Externas
 Perfil em Ogol

Naturais do Mindelo (Cabo Verde)
Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Batuque Futebol Clube
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do AEL Limassol
Jogadores da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021